Grünbaum:
 David Grünbaum (1888  1976), dansk skribent og oversætter
 Henry Grünbaum (1911, København  2006)
 (Israel) "Isi" Grünbaum (1908, København  1989), en dansk økonom, embedsmand, modstandsmand
 Ole Grünbaum (* 1945), en dansk forfatter, fredsforkæmper, provo samfunds debattør

Slægter fra Tyskland
Jødiske slægter